De zesde etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een vlakke rit en werd verreden op 23 augustus 2012 over een afstand van 174,8 km van Tarazona naar El Fuerte del Rapitán (Jaca).

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

06
Sport in Aragón